

Красний Бір — хутір у Россонському районі Вітебської області.
 Красний Бір (іноді Червоний Бір) — село в складі Березинського району Мінської області.
 Красний Бір — село в складі Логойського району Мінської області.
 Красний Бір — селище в Кричевському районі Могильовської області.
 Красний Бір — колишнє село в Бєлиницькому районі Могильовської області (ліквідоване 2015 року).
 Красний Бір — мікрорайон Мінська.

Красний Бір — село в Шацькому районі Волинської області.

Див. також 
 Червоний Бір (значення)